Сент-Флоранс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сент-Флоранс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея